Massacre peut désigner :

Nom commun 
 Massacre, meurtre d'une fraction non négligeable d'une population
 Massacre, tête ou bois de cervidé généralement arboré comme trophée après une chasse

Géographie 
 Forêt du Massacre, massif forestier du département du Jura
 Massacre, ville de l'île de Sainte-Lucie
 Rivière du Massacre, sur l'île Hispaniola

Cinéma et télévision 
 The Massacre, film américain réalisé par D. W. Griffith en 1912
 Jeu de massacre, film français réalisé par Alain Jessua en 1967
 Massacre, film américain réalisé par Alan Crosland en 1934
 Massacre, film américain réalisé par Louis King en 1956
 Massacre,   de la série télévisée Au cœur du temps, 1966
 Massacre (Slaughter), film américain réalisé par Jack Starrett en 1972
 Massacre (Sorority House Massacre), film américain réalisé par Carol Frank en 1986
 Massacre, film italien réalisé par Andrea Bianchi en 1989
 Massacre, film français réalisé par Maïté Sonnet en 2019

Littérature 
 Bagatelles pour un massacre, pamphlet de Louis-Ferdinand Céline (1937)

Musique 
 Massacre Records
 Massacre, groupe de death metal américain
 Massacre, groupe de rock argentin
 Massacre, trio de rock expérimental new-yorkais formé par Fred Frith
 The Massacre, deuxième album du rappeur américain 50 Cent

Peinture 
 Scène des massacres de Scio, tableau d'Eugène Delacroix
 Le Massacre des Innocents, tableau de Nicolas Poussin
 Massacres, série de dessins d'André Masson

Expressions 
 « Jeu de massacre » : jeu qui consiste à faire tomber un empilement d'objets en lançant dessus des projectiles à la main. Par extension, jeu dans lequel l'objectif est de commettre un maximum de dégâts avec un minimum d'efforts.

Voir aussi 
 Tous les articles dont le nom commence par « Massacre »

Homonymie de titre

fi:Verilöyly